Хайдельбергская высшая школа (, возможен также перевод «Хайдельбергская высшая [прикладная / профессиональная] школа», «Хайдельбергский [прикладной / профессиональный] институт», «Университет прикладных наук Хайдельберг») — частный междисциплинарный ВУЗ в городе Хайдельберг на севере федеральной земли Баден-Вюртемберг (Германия) под управлением образовательного фонда .

История 

ВУЗ начал свою работу 1.10.1969 как специализированное учебное заведение для профессиональной реабилитации инвалидов. С 1991 года открыт для всех студентов.

В 2004 году получил аккредитацию  и переехал в новый кампус, основной отличительной особенностью которого является «Башня наук».

В 2007 году прошел повторную аккредитацию и получил государственное признание.

Факультеты 

 Факультет информатики
 Компьютерные науки
 Управление информационными системами
 Виртуальная реальность

 Факультет социальных и юридических наук
 Детское образование и развитие
 Социальная работа
 Бизнес-право

 Факультет бизнеса
 Бизнес-администрирование
 Международный бизнес

 Факультет терапевтических наук
 Музыкальная терапия
 Физиотерапия

 Факультет прикладной психологии
 Бизнес-психология
 Лечебная психология

 Факультет строительства и архитектуры
 Архитектура
 Индустриальный инжиниринг
 Механический инжиниринг
 Электроинжиниринг
 Управление коммуникациями

Ссылки 

 Официальный сайт
 Кампус - информация для студентов

Хайдельберг
Гейдельберг